Михаил Григорьевич Вовк (1919—1993) — советский военнослужащий. В Рабоче-крестьянской Красной Армии служил с 1939 по 1945 год. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы. Воинское звание на момент демобилизации — старший сержант. В 1965 году присвоено звание старшины в отставке.

Биография

До призыва на военную службу 
Михаил Григорьевич Вовк родился 30 декабря 1919 года в селе Лутайка Пирятинского уезда Полтавской губернии Украинской ССР (ныне село Гребёнковского района Полтавской области Украины) в крестьянской семье. Украинец. Окончил семь классов школы в 1935 году. До призыва в армию работал техником-конторщиком и старшим техником-конторщиком на станции Гребёнка Южной железной дороги.

На фронтах Великой Отечественной войны 
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии М. Г. Вовк был призван Гребёнковским районным военкоматом Полтавской области в октябре 1939 года. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. В 1940 году окончил школу младших командиров. В боях с немецко-фашистскими захватчиками М. Г. Вовк с июня 1941 года на Юго-Западном фронте. В июле-августе 1941 года участвовал в обороне Киева. 7 августа был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. После выздоровления воевал в должности командира стрелкового отделения на Южном фронте в составе 12-й армии. Во время оборонительных боёв в Донбассе в ноябре 1941 года был вновь ранен. После возвращения в строй участвовал в обороне Ворошиловграда, затем с боями отступал сначала за Дон, затем на Северный Кавказ. В сентябре 1942 года 12-я армия была расформирована, а её войска переданы 18-й армии Черноморской группы войск Закавказского фронта. Сержант Вовк попал в 318-ю стрелковую дивизию. Командуя сначала отделением снайперов, затем стрелковым отделением 1337-го стрелкового полка, Михаил Григорьевич принимал участие в Туапсинской оборонительной и Краснодарской наступательной операциях Битвы за Кавказ. Отличился в боях на немецкой оборонительной линии «Готенкопф» в районе Новороссийска. 24 июля 1943 года при штурме высоты Долгая сержант Вовк, подняв личным примером своих бойцов в атаку, первым ворвался в оборонительные порядки немцев. В ходе боя, несмотря на шквальный миномётный огонь, Михаил Григорьевич упорно продвигался вглубь немецкой обороны, уничтожая узлы сопротивления врага, до тех пор, пока не был тяжело ранен осколком снаряда.

Орден Славы III степени 
После излечения сержант М. Г. Вовк с пополнением прибыл в 83-ю отдельную морскую стрелковую бригаду, где его назначили на должность командира артиллерийского орудия отдельного артиллерийского дивизиона. Но артиллеристом Михаил Григорьев воевал недолго. 25 января 1944 года в бою на северной окраине города Керчи он в четвёртый раз был тяжело ранен. В строй Вовк вернулся уже во время боёв за Севастополь и был назначен исполняющим обязанности командира взвода разведки 305-го отдельного стрелкового батальона. В период с 4 по 7 мая в районе посёлка Балаклава он с группой разведчиков неоднократно проникал в тыл противника для ведения разведывательной и диверсионной работы. В ходе рейдов за линию фронта разведчики собрали ценную информацию о силах противника, устройстве его обороны и расположении огневых средств, а также истребили свыше 10 вражеских солдат и офицеров. 7 мая разведвзвод сержанта М. Г. Вовка в качестве усиления был придан стрелковой роте и участвовал в штурме высоты Сахарная Головка. Проявив в бою отвагу и мужество, Михаил Григорьевич лично уничтожил четырёх немецких солдат.

8 мая советским войскам предстояло штурмом взять высоту Безымянная, расположенную восточнее посёлка Карань. Выдвинувшись с группой своих бойцов к немецким позициям, сержант М. Г. Вовк произвёл разведку переднего края противника, выявив его огневые точки и пути подхода к ним. Благодаря полученной от разведчиков информации рота лейтенанта Абрамова стремительным броском достигла вражеских укреплений и в коротком бою уничтожила 3 огневые точки и 19 немецких солдат. Преследуя отступающего противника, разведчики и пехотинцы штурмом взяли ещё несколько опорных пунктов неприятеля и полностью овладели высотой. Уже на самом гребне горы рядом с Михаилом Григорьевичем разорвался снаряд. С серьёзной контузией и двумя осколочными ранениями сержанта Вовка доставили в медсанроту, но врачи быстро поставили бойца на ноги, и через десять дней он уже снова был в строю. За образцовое выполнение боевых заданий командования и личное мужество, проявленное в боях за город Севастополь, приказом от 3 июня 1944 года сержант Вовк Михаил Григорьевич был награждён орденом Славы 3-й степени (№ 61853).

Орден Славы II степени 

После освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков морские пехотинцы гвардии полковника  некоторое время несли службу по охране черноморского побережья. Затем 83-ю отдельную бригаду морской пехоты перебросили на 3-й Украинский фронт, где морпехи в качестве десантного подразделения должны были содействовать частям 46-й армии в преодолении Днестровского лимана. Операция по форсированию водной преграды была осуществлена в ночь с 21 на 22 августа 1944 года. Разведвзвод 305-го отдельного батальона морской пехоты, помощником командира которого был старший сержант М. Г. Вовк, попал в десантную группу, которой предстояло со стороны моря войти в Цареградское гирло и высадиться на Будакской косе. Первым места высадки достиг старший сержант М. Г. Вовк. Выбравшись на берег, Михаил Григорьевич увлёк находившихся вместе с ним бойцов за собой, и смелым манёвром обойдя позиции противника, вышел в тыл румын и вызвал панику в их рядах, чем способствовал успешной высадке десанта. Расширяя захваченный плацдарм, старший сержант Вовк со своими бойцами вышел к курортному посёлку Бугаз, где румыны создали сильный укрепрайон. Увлекая морских пехотинцев за собой, он первым ворвался в траншеи неприятеля. В ходе ожесточённой рукопашной схватки морпехи сломили сопротивление врага и полностью овладели его укреплениями. При этом Михаил Григорьевич огнём из автомата лично истребил 6 румынских солдат. Пытаясь уничтожить десант, противник открыл по позициям десантников ураганный огонь из ротного миномёта, но старший сержант Вовк, умело маскируясь в кукурузном поле, сумел подползти к огневой точке на 50 метров и гранатой уничтожил миномёт вместе с прислугой. В течение дня десантники взломали оборону врага и штурмом взяли его главный опорный пункт на Будакской косе — противотуберкулёзный санаторий. Сопротивление румын было окончательно сломлено. За отличие в десантной операции по форсированию Днестровского лимана приказом от 14 декабря 1944 года М. Г. Вовк был награждён орденом Славы 2-й степени (№ 8933).

Орден Славы I степени 
В сентябре 1944 года 83-я отдельная стрелковая бригада морской пехоты была передана в подчинение командующего Черноморским флотом. Старший сержант М. Г. Вовк, назначенный на должность помощника командира взвода 2-й стрелковой роты 305-го отдельного батальона морской пехоты, принимал участие в десантных операциях по захвату черноморских портов Бургас и Варна, а также в нескольких десантах на Дунае, в том числе в Опатовацком и Вуковарском, во время которых Михаил Григорьевич непосредственно командовал взводом на поле боя. В ночь на 8 декабря батальон морских пехотинцев майора Д. Д. Мартынова был высажен близ Вуковара с задачей взять под контроль важный транспортный узел и удержать его до подхода частей 3-го Украинского фронта. Захватив идущее вдоль берега Дуная шоссе, морские пехотинцы отразили контратаку немецких танков и ворвались в город. Противник оказывал ожесточённое сопротивление. Многие каменные строения были превращены в опорные пункты, в их подвалах и на чердаках немцы оборудовали пулемётные точки. В ходе ночного боя 8 декабря в районе железнодорожной станции продвижение морпехов было остановлено шквальным огнём станкового пулемёта. Старший сержант Вовк сумел незаметно подобраться к огневой точке и гранатой уничтожил расчёт. Захватив пулемёт в исправном состоянии, он развернул его в сторону немцев и открыл по ним ураганный огонь, истребив до 15 вражеских солдат и офицеров.

К утру значительная часть города оказалась под контролем десантников. Однако противник сумел быстро подтянуть резервы и бросил на ликвидацию десанта крупные силы пехоты и танков. С утра в городе начались ожесточённые бои. Старший сержант М. Г. Вовк, находясь на переднем крае, неоднократно демонстрировал образцы стойкости, мужества и отваги, личным примером воодушевляя своих бойцов. В течение 8 и 9 декабря взвод под командованием Вовка отразил на своём участке 10 яростных контратак неприятеля и нанёс ему большой урон в живой силе и технике. В ходе боя Михаил Григорьевич был тяжело ранен осколком снаряда, но не покинул поля боя до приказа командира.

Почти три месяца М. Г. Вовк провёл на больничной койке. В свою часть он вернулся к весне 1945 года. 83-я отдельная стрелковая бригада морской пехоты в это время вела подготовку к Венской наступательной операции, в рамках которой ей предстояло оказать содействие частям 46-й армии в окружении и разгроме эстергомско-товарошской группировки врага и последующем наступлении на братиславском направлении. В период ожесточённых боёв с 21 марта по 1 апреля 1945 года старший сержант М. Г. Вовк неоднократно демонстрировал доблесть и мужество. Во время Эстергомской и Радваньской десантных операций Михаил Григорьевич лично уничтожил огневую точку врага, мешавшую продвижению батальона, и истребил девять вражеских солдат и одного офицера. 1 апреля на подступах к Братиславе он вновь был тяжело ранен. Это было его седьмое ранение с начала войны. День Победы Михаил Григорьевич встретил в госпитале. За отличие в боях на реке Дунай указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года он был награждён орденом Славы 1-й степени (№ 643).

После войны 
В июне 1945 года 83-я отдельная бригада морской пехоты была расформирована, и старший сержант М. Г. Вовк был демобилизован. Михаил Григорьевич вернулся на Полтавщину. Жил в городе Гребёнка. Работал начальником Гребёнковского районного узла связи. В 1965 году по случаю 20-летия Победы ему было присвоено воинское звание старшины в отставке. Умер Михаил Григорьевич 24 августа 1993 года. Похоронен в городе Гребёнка Полтавской области Украины.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 орден Отечественной войны 2-й степени (09.08.1943);
 орден Славы 1-й степени (15.05.1946);
 орден Славы 2-й степени (14.12.1944);
 орден Славы 3-й степени (03.06.1944);
 медали, в том числе:
 медаль «За отвагу» (25.03.1945);
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
 медаль «За оборону Кавказа».

Документы 
  Номера в базе данных:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Гребёнке